PMA-2 bezeichnet:

 PMA-2 (Mine), eine Antipersonenmine
 PMA-2, ein Kopplungsmodul der Internationalen Raumstation

Abkürzung